Bogatxovka (en rus: Богачёвка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 57 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk. Fins al 1948 la vila es deia Baissarí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea